Don't waste my time (The Cats), nummer van The Cats uit 1970
 Don't waste my time (Status Quo), nummer van Status Quo uit 1972
 Don't waste my time (Paul Hardcastle), nummer van Paul Hardcastle uit 1986
 Don't waste my time (The Angels), nummer van The Angels uit 1986
 Don't waste my time (Sa-Deuce), nummer van Sa-Deuce uit 1996
 Don't waste my time (Little Big Town), nummer van Little Big Town uit 2002
 Don't waste my time (Bone Thugs-N-Harmony), een nummer van  Bone Thugs-N-Harmony uit 2007
 Don't waste my time (Krept and Konan), nummer van Krept and Konan uit 2013
Zie ook
Don't waste your time (doorverwijspagina)